Lovćen Cetinje désigne des clubs sportifs de la ville de Cetinje. Ces clubs tiennent leur nom du Mont Lovćen, montagne située aux abords de la ville de Cetinje :
 FK Lovćen Cetinje : club de football
 KK Lovćen Cetinje : club de basket-ball
 RK Lovćen Cetinje : club de handball